Стийв Глен Мартин () е американски комик, сценарист, продуцент, актьор, музикант и композитор. През 2004 г. американският сателитен канал Комеди Сънтръл /Comedy Central/ го поставя на 6-о място в класацията си за 100-те най-добри комици на сцена.

Семейство 
Стив Мартин е роден на 14 август 1945 г. в Уейко, Тексас. Глен Мартин /1914 – 1997/ неговият баща, работи в агенция за недвижими имоти. Майка му се казва Мери Мартин, но моминското ѝ име е Мери Лий /1913 – 2002/

Кариера 
Първата му работа още докато учи била да продава брошури в Дисниленд. През тези години той се научава да прави фокуси и да жонглира. Кариерата му започва неочаквано бързо и още през 70-те той пълни залите изпълнявайки нестандартните си и абсурдистки скечове. През 1981 г. обаче се отказва и се отдава изцяло на актьорство. Успява много бързо и като актьор, пианист и драматург като печели много награди включително Еми и Грами.

След 2000 г. неговите изпълнения съдържат много повече музика, където той свири на любимото си банджо. Прави записи и турнета.

Стив Мартин представя наградите Оскар през 2001 и 2003 самостоятелно, а през 2010 му партньорства Алек Болдуин.

Личен живот 
През 70-те Стив Мартин става близък с колежката си Бернадет Питърс от филма Глупакът / The Jerk/ и „Дребни от рая“. През 1986 се жени за английската актриса Виктория Тенант, но се развеждат през 1994. През 2007 Стив Мартин се жени повторно за Ан Стрингфийлд – вестникарка и писателка. Актьорът става баща за първи път на 67 години, съпругата му ражда дъщеря през декември 2012.

Близък приятел е с Том Ханкс и Юджийн Леви.

Стив Мартин е запален колекционер на картини, като колекцията му включва Пикасо, Лихтенщайн и Хокни. Една от неговите картини обаче се оказва фалшификат. Полицията задържа фалшификаторите години по-късно, които се оказват германци продаващи успешно фалшиво изкуство на френски галерии откъдето картината била закупена за 700 000 евро.

Избрана филмография

Актьор 
 „Новокаин“ (2001)
 „Испански затворник“ (1997)
 „Приказка в Ел Ей“ (1991)
 „Родителство“ (1989)

Сценарист 
 „Приказка в Ел Ей“ (1991)

Продуцент 
 „Приказка в Ел Ей“ (1991)

Дискография 
 Let's Get Small – 1977
 King Tut – 1978
 A Wild and Crazy Guy – 1978
 Comedy Is Not Pretty! – 1979
 The Steve Martin Brothers – 1981
 The Crow: New Songs for the Five-String Banjo – 2009

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Американски комици
Американски композитори
Носители на „Оскар“
Носители на Грами
Носители на награда Еми
Личности (Уейко)